Izraz sekstant se lahko nanaša na:

 sekstant, mersko napravo za merjenje kotov na nebesni krogli;
 sekstant, roman Norme Bele, Štefana Kardoša in Roberta Titana Felixa.